Llista de les ciutats de Rússia amb més de 100.000 habitants. A la següent llista apareixen ordenades per nombre d'habitants i referides amb el subjecte federal al qual pertanyen (república, província, territori o ciutat federal). No s'hi tenen en compte les àrees metropolitanes. La de Moscou supera els 14 milions d'habitants. En negreta es destaquen les capitals dels vuit Districtes Federals.

Rússia té uns 1.100 municipis amb categoria de ciutat. D'aquestes, segons les dades del Servei Públic Federal d'Estadística, amb data 1 de gener de 2009, n'hi ha 163 que superen els 100.000 habitants. Són el que hom anomena convencionalment grans ciutats. D'entre elles n'hi ha 15 que superen el milió d'habitants i que inclouen Moscou que, amb més de 10 milions, és la més gran d'Europa.

Vegeu també 
 Llista de ciutats de Rússia per població

Referències 

 
Russia